Filmy
 Powrót do domu − amerykański dramat wojenny w reżyserii Hala Ashby'ego z 1978 roku,
 Powrót do domu − amerykański film familijny w reżyserii Reza Badiyi z 2006 roku
 Powrót do domu − amerykański dreszczowiec w reżyserii Morgana J. Freemana z 2009 roku
 Powrót do domu − holendersko-szwajcarsko-argentyński film komediowy w reżyserii Milagros Mumenthalery z 2011 roku
 Powrót do domu − chiński melodramat w reżyserii Zhang Yimou z 2014 roku